Griswold kan syfta på:

 Roger Griswold
 Griswold, Connecticut
 Griswold, Iowa